Hyphozyma är ett släkte av svampar. Hyphozyma ingår i klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hyphozyma